MoFo может означать:
 Mother fucker (ругательство)
 Mozilla Foundation
 «Mofo» — песня ирландской группы U2 из альбома 1997 года «Pop»